Нейпервилл () — может означать:

 Нейпервилл — город на севере США, штат Иллинойс.
  — железнодорожный вокзал в Нейпервилле, штат Иллинойс, США.